Die Abkürzung AFNORTH bezeichnet
 in der ehemaligen NATO-Kommandostruktur:
 das Hauptquartier der Allied Forces Northern Europe von 1952 bis 1993
 das regionale Hauptquartier der Allied Forces North Europe, einem Vorgänger des Allied Joint Force Command Brunssum, von 2000 bis 2004 
 eine der Luftflotten der United States Air Force

AFNORTH